Laatste man (hockey)
 Laatste man (voetbal)